Ли Шань:
 Ли Шань (род. 1980) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Ли Шань (1686—1762) — китайский художник, каллиграф.
 Ли Шань, Иосиф (род. 1965) — католический архиепископ, ординарий пекинской архиепархии.